Die Abkürzung Kfz steht für:
 Kraftfahrzeug 

Die Abkürzung KFZ steht für:
 Kapillarfüllungszeit, medizinischer Fachbegriff
 KFZ-Diät, Trennkost mit Kohlenhydraten (am Morgen), Fetten (am Abend) und Zwischenmahlzeiten

Die Abkürzung kfz steht für:
 Kubisch flächenzentriertes Kristallgitter, ein Begriff der Kristallographie, siehe Kubisches Kristallsystem oder Bravais-Gitter
 Koromfe, Sprache in Westafrika (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:

KFZ